

Eden est un prénom anglophone issu du vieil anglais Eadun (ead, prospérité et un, ourson). C'est également un prénom hébréophone signifiant  « délices ».

Patronyme 

 Anthony Eden (1897-1977), homme politique britannique ;
 Barbara Eden (1931-), actrice américaine ;
 Chana Eden (1932-2019), chanteuse et actrice israélo-américaine ;
 Clarissa Eden (1920-2021), veuve d'Anthony Eden ;
 Dorothy Eden (1912-1982), romancière et nouvelliste d’origine néo-zélandaise ;
 Frederick Eden (1895-1941), noble et militaire britannique ;
 Harry Eden (né en 1990), acteur britannique ;
 John Eden, 4 baronnet (1740-1812), homme politique britannique ;
 John Eden, 9 baronnet (1925-2020), homme politique britannique ;
 Mark Eden (1928-2021), acteur britannique ;
 Matthew Eden, écrivain et correspondant de presse canadien, auteur de roman d'espionnage et de roman noir ;
 Richard Eden (1521-1576), historien, éditeur, traducteur et compilateur de récits de voyages britannique.

Toponymes 

 Jardin d'Éden, nom biblique du Paradis, et de divers jardins ;

Australie 
 Eden, un village portuaire du sud de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;

Belgique 
 Eden, une salle de spectacle hébergeant le centre culturel régional à Charleroi.

Colombie 
 El Edén, l'aéroport d'Arménia en Colombie ;

États-Unis 
 Eden, ville de Caroline du Nord ;
 Eden, ville de Dakota du Sud ;
 Eden, ville de l'Idaho ;
 Eden, village du Mississippi ;
 Eden, ville située dans l’État de New York ;
 Eden, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Eden, une ville du comté de Concho, au Texas ;
 Eden, census-designated place située en Utah ;
 Eden, ville dans le Vermont.

France 
 Ancien nom donné à l'île de La Réunion par les familles françaises du Cap ;

Irak 
 Ar Eden, un village d'Irak

Royaume-Uni 
 Eden, district du comté de Cumbria en Angleterre ;

Hydronyme 
 Eden, fleuve du comté de Cumbria en Angleterre ;

Pseudonyme 
 Eden, de son nom Jonathon Ng, auteur-compositeur-interprète irlandais

Art et médias

Musique 
 Éden, album de l'artiste français Étienne Daho.
 Eden, album de l'artiste anglaise Sarah Brightman.
 Eden, groupe musical israélien
 Eden, chanson du groupe Hooverphonic
 My Eden, chanson du groupe grec de metal gothique On Thorns I Lay
 Eden,  single de la chanteuse japonaise Nana Mizuki sorti en 2015.
 Eden (groupe) Eden, 
Groupe musical (chrétien)
ivoirien

Littérature 
 Eden, manga de Hiroki Endo (publication initiale : 1998-2008).
 Eden, manga de Yukiru Sugisaki.
 Eden, bande dessinée de Vince.
 Eden, roman de Stanislas Lem.
 Eden, bande dessinée de Maret et Cabrera.
 Éden, Éden, Éden, roman de Pierre Guyotat (publié en 1970).
 Martin Eden, roman de Jack London (publié en 1909).
 À l'est d'Éden, roman de John Steinbeck (publié en 1952).
 Le Complexe d'Eden Bellwether, roman de Benjamin Wood (publié en 2014).

Cinéma et télévision 
 L'Eden Théâtre inauguré à La Ciotat le , est la plus vieille salle de cinéma encore existante au monde.
 L'Eden et après est un film d'Alain Robbe-Grillet réalisé en 1970.
 Eden est un court-métrage français réalisé par Robert Réa en 1982.
 À l'est de l'Éden est un court métrage d'animation français réalisé par Thierry Langlois entre 1990 et 1997 sur une musique de Jean-Paul Buisson et Étienne Cuppens.
 Eden est une série télévisée américaine créée en 1993.
 Eden est un film américain réalisé par Howard Goldberg en 1996.
 Eden est un film franco-italo-israélien réalisé par Amos Gitaï en 2001.
 Eden est un film polonais réalisé par Andrzej Czeczot en 2002.
 Eden est un film germano-suisse réalisé par Michael Hofmann en 2006.
 Eden est un film italien réalisé par Jonny Triviani en 2009.
 Eden est un téléfilm américaine réalisé par Jace Alexander en 2011.
 Eden est un film américain réalisé par Megan Griffiths en 2012.
 Eden est un film français réalisé par Mia Hansen-Løve pour 2014.
 Eden est un film américain réalisé par Shyam Madiraju pour 2014.
 Eden est un film finlandais réalisé par Ulla Heikkilä en 2020.
 Eden est une série télévisée anglo-saxonne réalisée en 2014 en France et en Belgique.
 Eden est une émission de téléréalité britannique tournée entre 2016 et 2017.
Eden est une série télévisée franco-allemande réalisée par Dominik Moll en 2018.

Jeux vidéo 
 Project Eden, un jeu vidéo.

Autres 
 Eden : parfum de la marque Cacharel
 Eden Games : studio de développement de jeux vidéo français
 Eden Electronics : entreprise américaine qui fabrique des amplificateurs et des baffles pour basse électrique
 Eden Springs ou Eden : entreprise spécialisée dans la distribution de boissons à destination des professionnels
 EDEN : acronyme de European Destinations of Excellence les destinations européennes d’excellence), un projet de la Commission européenne pour promouvoir le développement du tourisme durable
 eDEN : premier fanzine sur les musiques house et techno en France paru de  à .
 Eden Livres : plateforme de distribution de livres numériques
 étude EDEN : étude épidémiologique française

Notes et références 

Prénom hébraïque
Prénom anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Prénom épicène